Tlaloc  steht für:
 Tlaloc (Berg), Berg in der Sierra Volcánica Transversal, Mexiko
 Tlaloc (Gattung), Gattung von Fischen aus der Familie der Profundulidae 
 Tlaloc (Mythologie), Regen- und Wettergott im präkolumbischen Mesoamerika